Maria Sabaudzka, Marie de Savoie

 Maria Sabaudzka (zm. 1448)
 Maria Sabaudzka (1411–1469)
 Maria Adelajda Sabaudzka (1742–1792)
 Maria Elżbieta Sabaudzka
 Maria Krystyna Sabaudzka (1812–1836)
 Maria Ludwika Sabaudzka (1688–1714)
 Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan
 Maria Pia Sabaudzka (1847–1911)